Ronald F. »Peaches« Lyons, kanadski profesionalni hokejist, * 15. februar 1909, Portage la Prairie, Manitoba, Kanada, † 5. februar 1942.

Lyons je igral na položaju krilnega napadalca. V ligi NHL je prebil 2 sezoni, zaigral je za moštvi Boston Bruins in Philadelphia Quakers.

Kariera
Lyons je prve pomembnejše korake na svoji hokejski poti napravil v PCHL moštvu Portland Buckaroos. Zanje je igral v sezoni 1929/30 in s svojimi predstavami vzbudil zanimanje klubov iz lige NHL. Pri lovu nanj so bili najkonkretnejši funkcionarji Boston Bruinsov, ki so 17. aprila 1930 klubu Portland Buckaroos za njegov prestop odšteli 5.000 dolarjev. V dresu Bruinsov je v sezoni 1930/31 dobil priložnost le na 14 tekmah rednega dela sezone, sredi sezone je nato sledil odhod k nižjeligašu Boston Tigers. 8. decembra 1930 so ga pri Bostonu vpletli v igralsko menjavo, v sklopu katere je Lyons skupaj z Billom Huttonom okrepil moštvo Philadelphia Quakers, v nasprotni smeri je potoval Harold Darragh.

Za Quakerse, ki so dožilvjali katastrofalno rezultatsko sezono, je nastopil na 22 tekmah in prispeval 6 točk. Vseeno se je od dresa Quakersov poslovil že sredi sezone, saj so ga vodilni v klubu februarja 1931 v zameno za gotovino poslali nazaj k Boston Bruinsom. Za Bruinse je nato do konca sezone nastopil na 5 tekmah končnice. V sezoni 1930/31 je nastopal za Can-Am ekipi Boston Cubs in Springfield Indians. V sezoni 1932/33 je igral za IHL klub Windsor Bulldogs. Tudi v Windsorju ni ostal dlje kot sezono in v sezoni 1933/34 je bil že član NWHL moštva Portland Buckaroos, za katerega je v karieri že igral. Za Portland je igral tri sezone in sredi sezone 1935/36 po izpustu iz kluba kot prost igralec prestopil v konkurenčno NWHL ekipo Seattle Seahawks. Po razpadu lige NWHL in nastanku nove lige PCHL ni več veliko igral in se je leta 1938 poslovil od aktivne igralske kariere. Umrl je leta 1942 v starosti 32 let.

Pregled kariere

|-
| International Falls AC
| NMHL
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Medicine Hat Tigers
| ASHL
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Trail Smoke Eaters
| WKHL
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| PCHL
| 29/30
|
| 35
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 30/31
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Boston Tigers
| Can-Am
| 30/31
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 33
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 22
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 30/31
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Boston Cubs
| Can-Am
| 31/32
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Springfield Indians
| Can-Am
| 31/32
|
| 31
| 7
| 7
| 14
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Windsor Bulldogs
| IHL
| 32/33
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| NWHL
| 33/34
|
| 34
| 14
| 12
| 26
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| NWHL
| 34/35
|
| 32
| 13
| 10
| 23
|
| 45
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Portland Buckaroos
| NWHL
| 35/36
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Seahawks
| NWHL
| 35/36
|
| 22
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle / Portland
| PCHL
| 36/37
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| PCHL
| 37/38
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Seattle Seahawks
| PCHL
| 37/38
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 227
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 199
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti International Falls AC
Hokejisti Medicine Hat Tigers
Hokejisti Trail Smoke Eaters
Hokejisti Portland Buckaroos
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Boston Tigers
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Boston Cubs
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Windsor Bulldogs (IHL)
Hokejisti Seattle Seahawks